Termin  ima više značenja.

 Karotenoidna 1,2-hidrataza, enzim
 Video displej kontroler, ()